Le Championnat d'Albanie de football de Kategoria Superiore 2007-2008 est la  de ce championnat.

Classement 

 
 
|}

Barrage promotion-relégation

Bilan de la saison

Lien externe 

  Page de la saison sur RSSSF

Championnat d'Albanie de football
Albanie
2008 en Albanie